Municipio de Terry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Terry (condado de Finney, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Finney.
 Municipio de Terry (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.